Периньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Периньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара